Herbstia  è un genere di crostacei decapodi della famiglia Epialtidae.

Tassonomia 
Herbstia camptacantha ()
Herbstia condyliata ()
Herbstia crassipes ()
Herbstia depressa 
Herbstia edwardsii 
Herbstia nitida 
Herbstia parvifrons 
Herbstia pubescens 
Herbstia pyriformis ()
Herbstia rubra 
Herbstia tumida ()

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Epialtidae